Лінія D:

 Лінія D — лінія метрополітену Буенос-Айреса.
 Лінія D — лінія RER.
 Лінія D — лінія метрополітену Роттерадама.
 Лінія D — лінія метрополітену Ліона.